«Wasting My Young Years» () — сингл британской группы London Grammar, выпущенный в цифровом виде в Великобритании 16 июня 2013 года. Он достиг 31-го места в UK Singles Chart.

Видеоклип 
Видеоклип на песню «Wasting My Young Years» был выпущен на YouTube 15 мая 2013 года и имеет 47 миллионов просмотров по состоянию на июль 2019 года.

Трек-лист

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Синглы 2013 года
Песни 2013 года
Песни London Grammar